Руднянский сельсовет — бывшая административная единица на территории Городокского района Витебской области Белоруссии. В сентябре 2018 года сельсовет был упразднён, его населённые пункты включены в состав Межанского и Езерищенского сельсоветов.

Состав 
Руднянский сельсовет включал 23 населённых пункта:

 Андреево — деревня.
 Астапковичи — деревня.
 Бибино — деревня.
 Болотница — деревня.
 Борки — деревня.
 Водяники — деревня.
 Газьба — деревня.
 Гати — деревня.
 Дорохи — деревня.
 Горки — деревня.
 Гуколы — деревня.
 Дубровки — деревня.
 Задрачье — деревня.
 Кудины — деревня.
 Луговские — деревня.
 Ляховка — деревня.
 Марченки — деревня.
 Прудок — деревня.
 Репище — деревня.
 Рудня — деревня.
 Солодухи — деревня.
 Халипы — деревня.
 Шмани — деревня.

Ранее на территории сельсовета находились исчезнувшие деревни Воблые, Жуково, Лобанёвка, Синяки и Трубачёво.

Примечания

Ссылки 
 Городокский райисполком

Упразднённые сельсоветы Городокского района (Витебская область)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании